В соревнованиях по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 2005 спортсменов, которые будут соревноваться за 47 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем тремя спортсменами в каждой дисциплине и одной эстафетной командной.

Правила квалификации 
Лицензию на летние Олимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро получают страны, чьи спортсмены выполнили, установленный IAAF квалификационный норматив. Каждый НОК может получить максимум три квоты в каждой из дисциплин. Для большинства дисциплин квалификационный период начался 1 мая 2015 года и закончится 11 июля 2016 года. В соревнованиях в марафоне, беге на 10 000 метров, спортивной ходьбе, многоборью и эстафетах квалификационный отбор стартовал 1 января 2015 года.

 Эстафеты
В каждой эстафетной дисциплине примет участие по 16 команд. 8 сильнейших сборных получили олимпийские лицензии по итогам чемпионата мира 2015 года. Обладатели оставшихся путёвок будут определены 11 июля 2016 года, когда завершится квалификационный период. В зачёт идут два лучших результата, показанные за время олимпийского отбора.

Квалифицированные страны 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество квот / количество участвовавших на Играх спортсменов:

  (62/59)
  (9)
  (4/4)
  (3)
  (16)
  (3/3)
  (2/2)
  (3)
  (12)
  (2)
  (29)
  (13 8/6)
  (22)
  (2/2)
  (33)
  (24/23)
  (2/2)
  (2)
  (12/11)
  (6/6)
  (5)
  (9 8/10)
  (71)
  (3/3)
  (7/6)
  (87)
  (14)
  (7)
  (2)
  (2/2)
  (3/3)
  (5/4)
  (7/8)
  (9)
  (2/2)
  (2/2)
  (80)
  (1)
  (2/2)

  (2)
  (15)
  (1)
  (2/2)
  (10 7/)
  (6/5)
  (1)
  (4)
  (2)
  (3)
  (6)
  (15)
  (1)
  (1)
  (11 10/10)
  (18/17)
  (2)
  (36)
  (31)
  (2/2)
  (11)
  (2)
  (91)
  (2/2)
  (9)
  (49)
  (8/7)
  (5)
  (51/52)
  (6 4/4)
  (31/33)
  (2/2)
  (1)
  (7/4)
  (32/37)
  (10)
  (3)
  (3/2)
  (1)

  (17 16/16)
  (1)
  (1)
  (2/2)
  (2/2)
  (2)
  (2/2)
  (2/2)
  (29)
  (2/2)
  (16)
  (1)
  (4)
  (4)
  (5 4/4)
  (25/24)
  (44/27)
  (1/1)
  (17)
  (12)
  (3/3)
  (6)
  (2/2)
  (2/2)
  (1/1)
  (2)
  (1)
  (14/14)
  (62)
  (19)
  (3)
  (86 1/1)
  (2)
  (11)
  (1)
  (2/2)
  (6/6)
  (2/2)
  (1)
  (10)

  (3/3)
  (13/12)
  (1)
  (14)
  (10/10)
  (2/2)
  (2/2)
  (1)
  (2/2)
  (127/128)
  (1)
  (6/6)
  (4/4)
  (2/2)
  (37)
  (7/7)
  (2/2)
  (19)
  (19/17)
  (8)
  (48)
  (3)
  (2/2)
  (3/3)
  (13)
  (39/47)
  (13 10/10)
  (2/2)
  (2/2)
  (22)
  (10)
  (21)
  (27 16/16)
  (3/3)
  (16)
  (11/11)
  (13)
  (36/35)
  (33)
  (15)
  (53 51/52)
  (49)

Беговые дисциплины

Квалификационные нормативы 
Квалификационные нормативы для бега на 10 000 метров были установлены в конце 2014 года, поскольку в этой дисциплине квалификационный период начинался 1 января 2015 года. Для остальных дисциплин нормативы были определены в апреле 2015 года. В ноябре 2015 года в ряде дисциплин были изменены нормативы в сторону их уменьшения.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

400 метров 

 Мужчины 

 Женщины

800 метров 

 Мужчины 

 Женщины

1500 метров 

 Мужчины 

 Женщины

5000 метров 

 Мужчины 

 Женщины

10 000 метров 

 Мужчины 

 Женщины

100/110 метров с барьерами 

 Мужчины, 110 метров с барьерами 

 Женщины, 100 метров с барьерами

400 метров с барьерами 

 Мужчины 

 Женщины

3000 метров с препятствиями 

 Мужчины 

 Женщины

Эстафета 4×100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Эстафета 4×400 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Шоссейные дисциплины

Квалификационные нормативы 
Квалификационные нормативы в марафоне и ходьбе были установлены в конце 2014 года, поскольку в этих дисциплинах квалификационный период начинался 1 января 2015 года. Для остальных дисциплин нормативы были определены в апреле 2015 года. В ноябре 2015 года в ряде дисциплин были изменены нормативы в сторону их уменьшения.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

Марафон 

 Мужчины 

 Женщины

Ходьба на 20 километров 

 Мужчины 

 Женщины

Ходьба на 50 километров 

 Мужчины

Технические дисциплины

Квалификационные нормативы 
Квалификационные нормативы в технических дисциплинах были установлены в апреле 2015 года. В ноябре 2015 года в ряде дисциплин были изменены нормативы в сторону их уменьшения.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Прыжок в длину 

 Мужчины 

 Женщины

Тройной прыжок 

 Мужчины 

 Женщины

Прыжок в высоту 

 Мужчины 

 Женщины

Прыжок с шестом 

 Мужчины 

 Женщины

Толкание ядра 

 Мужчины 

 Женщины

Метание диска 

 Мужчины 

 Женщины

Метание копья 

 Мужчины 

 Женщины

Метание молота 

 Мужчины 

 Женщины

Многоборье

Квалификационные нормативы

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Десятиборье

Семиборье

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Топ-лист IAAF 

Лёгкая атлетика